Madridi szerződés vagy madridi békeszerződés és hasonló néven ismert történelmi események:
16. század 
 Madridi békeszerződés (1526): Franciaország lemondott Spanyolország javára Észak-Itáliáról, átengedte Spanyolországnak Burgundiát, Flandriát és Artois-t. (A páviai csatában fogságba esett I. Ferenc francia királytól madridi fogságában kicsikart békeszerződés, szabadon bocsátása fejében).
 Madridi szerződés (1528): amelyben az eladósodott V. Károly német-római császár (mint spanyol király) zálogként átengedte hitelezőinek, az augsburgi Welser bankárcsaládnak Venezuela gyarmatot (, azaz „Kis-Velence” tartományt).
 Madridi békeszerződés (1530): az 1525–1530-as angol–spanyol háborút lezáró békeszerződés Anglia és Spanyolország között.

17. század
 madridi békeszerződés (1617): az uszkók háborút lezáró béke.
 Madridi békeszerződés (1630): amelyben Anglia kötelezte magát, hogy nem támogatja sem a Spanyol-Németalföldi felkelőket, sem a német protestánsokat a harmincéves háborúban.
 Madridi békeszerződés (1670): Spanyolország átengedte az Angol Királyságnak a karib-tengeri brit hódításokat, azaz Jamaicát és a Kajmán-szigeteket.

18. század 
 Madridi szerződés (1721): katonai védelmi szövetség Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia között, a négyes szövetség háborújának lezárása után.
 Madridi szerződés (1750): megállapodás Spanyolország és Portugália között a dél-amerikai spanyol és portugál gyarmatok közötti határokról.
 Madridi szerződés (1795) vagy San Lorenzó-i szerződés vagy Pinckney-szerződés: Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok szerződése az észak-amerikai spanyol gyarmatok és USA közötti határról.

19. század 
 Madridi szerződés (1801. január): spanyol–francia katonai védelmi szerződés, Portugália közös megszállására. 
 Madridi szerződés (1801. szeptember): a naracsok háborúját lezáró szerződés, a badajozi szerződés katonai erővel kikényszerített kiegészítése. Portugália átengedi Brazília egyes területeit Francia-Guyana javára, és 20 millió frank kártérítést fizet a Francia Köztársaságnak.
 Madridi szerződés (1880) vagy Madridi konvenció: az európai nagyhatalmak (köztük a Német Birodalom, Ausztria–Magyarország, Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Portugália), az Egyesült Államok és a Marokkó szultánja között, amely elismerte Marokkó (korlátozott) függetlenségét és az idegen országok szabad kereskedelemhez való jogát.

20. század 
 Madridi szerződés (1975) vagy Madridi egyezmény vagy Madridi paktum: Spanyolország, Marokkó és Mauritánia titkos megegyezése Spanyol-Szahara átengedéséről és felosztásáról Marokkó és Mauritánia között.
 Madridi szerződés (1985) vagy Madrid-lisszaboni szerződés: az Európai Gazdasági Közösség szerződése Spanyolországgal és Portugáliával, e két államnak az EGK-hoz való csatlakozásáról. 
 Madridi egyezmény (1991) vagy Madridi jegyzőkönyv: nemzetközi környezetvédelmi konferencia, amely az Antarktisz-egyezmény környezetvédelmi jegyzőkönyvét fogadta el.  
 Madridi konferencia (1991): nemzetközi békekonferencia a arab–izraeli konfliktus rendezéséről.

Az iparjogvédelemben 
 Madridi védjegylajstromozási rendszer,(más néven Madridi rendszer) az alábbi két nemzetközi szerződés összefoglaló neve:
 az 1891. évi április hó 14-én kelt, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás, valamint 
 az ehhez a Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. évi június hó 27-én kelt Madridi Jegyzőkönyv.
 1891. április 14-i Madridi Megállapodás (más néven Madridi szerződés) az áruk hamis vagy megtévesztő származási jelzéseinek megakadályozására